Атири () или Атири Аспро — рано созревающий, автохтонный (коренной) греческий сорт белого винограда, используемый для производства смолистого вина Рецина на острове Родос. Греческое виноделие рассматривает сорт Атири как один из лучших своих белых сортов. При этом особое внимание уделяется дате сбора винограда, поскольку у перезрелого винограда значительно уменьшается кислотность. Сорт выделяется своим «лимонным» характером и в других областях Греции часто смешивается с винным сортом Асиртико. В некоторых регионах его смешивают с сортами Вилана и Ладикино.

Происхождение и регионы выращивания 
Сорт автохтонный и его происхождение связывают с островами Эгейского моря. Сегодня сорт, кроме Родоса и других островов Додеканеса, выращивается на Кикладских островах, на Крите, в центрально-македонских номе Салоник и полуострове Халкидики, в Лаконии в Беотии и Эвбее.

Производство вин 
Сорт даёт вина, имеющие греческий «сертификат происхождения вин» (греч. Ο.Π.Α.Π.), аналогичный французскому Appellation d'origine protégée, «Родос» «Санторини», «Плайес Мелитона», «Топикос Агиоритикос», «Македоникос», «Ласитиотикос», «Плайес Вертиску».

Ампелографические характеристики 
Лоза имеет ярко выраженную живучесть и большую производительность. Проявляет достаточную стойкость к плесени (mildew), но очень чувствительна к Оидиуму (Unicola necator) в такой степени, что является индикатором поражения болезнью для других, совместно выращиваемых сортов.

Синонимы 
Атири также известен под синонимами Аспатири, Аспатиро, Атири Аспро, Атири Лефкο.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Όλες οι Ελληνικές Ποικιλίες
 Περιγραφή
 Τόποι Καλλιέργειας

Вина Греции
Родос